Droga krajowa B50 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B50 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi wschód zachód od granicy z Luksemburgiem koło Roth an der Our do węzła Rheinböllen na autostradzie A61 gdzie krzyżuje się również z drogą B420 w Nadrenii-Palatynacie